Die Spielzeit 1992/93 der 2. HNL war die zweite nach der Loslösung des kroatischen Fußballverbandes vom jugoslawischen Fußballverband.

Modus 
Die Liga war aufgeteilt in die beiden Staffeln Nord (kroat. sjever) und Süd (kroat. jug) mit jeweils 16 Mannschaften.
Für jeden Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt. Über die Reihenfolge der Platzierung bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich.
Der Meister jeder Staffel stieg in die 1. HNL auf.

Staffel Nord 
In der Staffel Nord starteten 16 Vereine, der Meister und Aufsteiger in die erste Liga wurde in einer Einfachrunde nach 30 Spieltagen ermittelt.

Abschlusstabelle

Staffel Süd 
In der Staffel Nord starteten 16 Vereine, der Meister und Aufsteiger in die erste Liga wurde in einer Einfachrunde nach 30 Spieltagen ermittelt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen 
Aufsteiger in die 1. HNL waren die beiden Meister Dubrava Zagreb und Primorac Stobreč, absteigen mussten NK Čakovec und NK Kraljevica. Alle anderen Vereine blieben in der zweiten Liga.

Siehe auch 
Fußball in Kroatien 1992/93

Weblinks 
 Croatia 1992/93 (engl.), www.rsssf.com

1992
Fußballsaison 1992/93